El nombre Paulino Vicente puede referirse a:

 El pintor asturiano Paulino Vicente (1900 - 1990);

 El pintor asturiano Paulino Vicente "El Mozu" (1924 - 1956), hijo del anterior.